Il nome Kamba, anche trascritto come Camba, può indicare:
 Camba – gruppo etnico della Bolivia
 Kamba – gruppo etnico del Brasile
 Kamba – gruppo etnico del Kenya
 Kamba – comune dello Zambia
 Kamba – personaggio di Dragon Ball